Bistum Stockholm steht für:

 Bistum Stockholm (evangelisch-lutherisch), eine der dreizehn Diözesen innerhalb der Schwedischen Kirche
 Bistum Stockholm (römisch-katholisch), das einzige römisch-katholische Bistum Schwedens und erstreckt sich über das gesamte Staatsgebiet